Still Love You- Scorpions

I Still Love You pode significar:

 "I Still Love You" (canção de Lil Suzy) — canção de 1998 da cantora estadunidense de freestyle lançada como single;
 "I Still Love You" (canção de Bee Gees) — canção de 1981 do trio britânico de música pop lançada como B-side do single "Living Eyes".